M80 može značiti:

 M80 Zolja
 Messier 80